Molhac ist der okzitanische Name zweier französischer Gemeinden:
 Mouillac (Gironde)
 Mouillac (Tarn-et-Garonne)